

Chéneau
Un chéneau  est un conduit de pierre, de terre cuite ou de métal (généralement de zinc) collectant les eaux à la base de la toiture ou des combles, pour en permettre l'évacuation.

Chêneau
Un chêneau est un jeune chêne

Chenaux
Attention à ne pas confondre les chéneaux avec les chenaux. Un chenal synonyme de canal, souvent navigable.

Patronymie
 Grégoire Cheneau (1966- ) est un photographe français.
